Ayacucho est un mot quechua signifiant « cité des morts ». Originellement, c'est le nom d'une ville au Pérou où s'est notamment déroulée une bataille décisive lors de la guerre d'indépendance. Le nom est également utilisé dans d'autres parties de l'Amérique Latine pour commémorer cette ville et la bataille. Ayacucho peut ainsi désigner :

Toponymes

Argentine 
 Ayacucho,  argentin de la province de Buenos Aires ;
 Ayacucho, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 Ayacucho, une des 9 subdivisions de la province de San Luis.

Colombie 
 Ayacucho, localité du pays.

Équateur  
 Ayacucho, paroisse du canton de Guayaquil dans la province de Guayas.

Pérou 
 Ayacucho, ville péruvienne où s'est déroulée la bataille d'Ayacucho le  ;
 Ayacucho, une des 24 régions du pays.

Venezuela 
 Ayacucho, une des 29 municipalité de l'État de Táchira ;
 Ayacucho, une des 7 paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Sucre ;
 Ayacucho, une des 3 paroisses civiles de la municipalité d'Ayacucho dans l'État de Táchira ;
 Ayacucho, une des 12 paroisses civiles de la municipalité de Boconó dans l'État de Trujillo ;
 Puerto Ayacucho, capitale de l'État d'Amazonas et chef-lieu de la municipalité d'Atures.

Sur la planète Mars 
 Ayacucho, cratère d'impact.

Zoologie 
 Phrynopus ayacucho : espèce d'amphibiens de la famille des Strabomantidae. 

Homonymie de toponyme